Ранчо лос Дураснитос има више значења:

 Ранчо лос Дураснитос (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо лос Дураснитос (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику